EuroHockey Club Champions Cup (dvoranski hokejaši), europsko klupsko natjecanje
 EuroHockey Club Champions Cup (dvoranske hokejašice), europsko klupsko natjecanje
 EuroHockey Club Champions Cup (hokejaši na travi), europsko klupsko natjecanje
 EuroHockey Club Champions Cup (hokejašice na travi), europsko klupsko natjecanje